Са́бари (в низовье Колаб) — река на юге Индии. Левый приток реки Годавари.

Длина — 418 км. Площадь водосбора — 20400 км². Средний расход воды вблизи устья составляет 437 м³/с.

Берёт начало на западных склонах Восточных Гат. Река протекает преимущественно по восточной окраине Деканского плоскогорья. Половодье с июня по октябрь, режим муссонный. В долине Сабари воды реки используется для орошения.

Примечания 

Бассейн Годавари
Реки Индии
Реки Чхаттисгарха
Реки Андхра-Прадеш
Реки Одиши